O Centro Esportivo Ubajarense é um clube de futebol da cidade de Ubajara, no estado do Ceará. Disputou a Segunda Divisão do Campeonato Cearense de 1994.

Símbolo

Uniformes 
As cores do uniforme do Centro Esportivo Ubajarense são o verde, o vermelho e o branco, sendo o 1º uniforme composto por camisa verde, calção branco e meiões vermelhos.

O 2º uniforme é composto por camisa branca com detalhes em verde e vermelho, calção branco e meios vermelhos.

Desempenho em Competições

Campeonato Cearense - 2ª divisão

Ubajarense
Ubajara